Завадо́вський — українське прізвище.

 Завадовський Борис Михайлович (1895 — 1951) — радянський російський зоолог
 Завадовський Євстахій — український гравер 2-ї половини 17 століття.
 Завадовський Іван — український золотар 18 століття
 Завадовський Іван Іванович (1887–1932) — український мовознавець
 Завадовський Іван Степанович (1937–1983) — український художник
 о. Завадовський Йосиф (~1807 — 1879) — священик УГКЦ, посол Галицького сейму 3-го скликання
 Завадовський Микола Степанович (1788—1853) — командувач військами на Кавказькій лінії і Чорноморії, наказний отаман Чорноморського козацького війська
 Завадовський Михайло Михайлович (1891—1957) — російський і радянський вчений-біолог, професор Московського університету, академік ВАСГНІЛ
 Завадовський Петро Васильович (1738—1812) — дійсний таємний радник, сенатор, перший міністр народної освіти Росії, голова Департаменту Законів Державної Ради
 Ян Вацлав Завадовський (1891—1982) — польський художник.

Див. також 
 Завадовські
Українські прізвища